Ibis – gruppo di uccelli facenti parte della famiglia dei Threskiornithidae
 Ibis – poemetto imprecatorio scritto da Ovidio
 Ibis – gruppo musicale di rock progressivo italiano degli anni '70, nato dalla scissione dei New Trolls
 Ibis – album omonimo del suddetto gruppo musicale pubblicato nel 1975
 Ibis – corvetta della classe Gabbiano costruita durante la Seconda Guerra Mondiale
 Ibis – catena alberghiera francese fondata nel 1974 da Paul Dubrule e Gérard Pélisson
 Ibis – personaggio della serie Pokémon
 Ibis – rivista scientifica statunitense
 Ibis Edizioni – casa editrice italiana
 In-body-image-stabilization , stabilizzazione dell'immagine integrata, caratteristica dei corpi macchina in alcune foto/videocamere

Pagine correlate 
 Missione Ibis – operazioni militari italiane in ambito ONU in Somalia

Altri progetti